Соревнования по волейболу среди мужчин на Играх XXX Олимпиады в Лондоне проходили с 29 июля по 12 августа 2012 года. Чемпионом стала сборная России, победившая в финале бразильцев — 3:2. 38 матчей турнира в выставочном центре «Эрлс Корт» посетили 482 900 зрителей. Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Бразилии Мурило.

Квалификация

Соревнование

Составы

Групповой этап 
Команды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге FIVB (сборная Великобритании как хозяин турнира получила первый номер «посева»).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Рекорды турнира 
Самый длительный матч — 2 часа 28 минут
  —  — 3:2 (27:29, 19:25, 26:24, 25:16, 15:8), групповой этап

Самый скоротечный матч — 1 час 7 минут
  —  — 3:0 (25:15, 25:16, 25:16), групповой этап

Скорость подачи — 127 км/ч
 Георг Грозер (Германия) в матче группового этапа  — 

Результативность
 Командная

 Индивидуальная

Лучшие по статистическим показателям 

Очки

Атака

Блок

Подача

Защита

Приём

Связующие

Либеро

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте Игр
 Международная федерация волейбола

Волейбол на летних Олимпийских играх 2012